Manuela Malsiner (ur. 15 grudnia 1997) – włoska skoczkini narciarska, reprezentantka Ski Club Gardena. Indywidualna mistrzyni świata juniorów z 2017.

Skoki narciarskie uprawiają również jej siostry – Lara i Jessica.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 13 sierpnia 2011 roku w Bischofsgrün podczas zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 55,0 m na skoczni normalnej.

17 lutego 2013 roku zdobyła pierwsze punkty w konkursie Pucharu Świata kobiet w Ljubnie zajęła 25. miejsce, po skokach na odległość odpowiednio 81,0 m i 81,0 m.

3 maja 2021 ogłosiła zakończenie kariery po sezonie 2020/2021.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1997
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018